Sperma
Semen (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen

In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Semen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Semen (Jatisrono), in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Semen (Wonoboyo), in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Semen (Windusari), in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Semen (Gandusari), in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Semen (Nguntoronadi), in het regentschap Magetan van de provincie Oost-Java
 Semen (Pagu), in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Semen (Paron), in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java